Centre de l'accélérateur linéaire de Stanford, institut de recherche aux États-Unis ;
 Seydou Legacy Athlétique Club, club de basket-ball guinéen.